Almaguer kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Almaguer (kommun), Cauca, 
 Almaguer (ort), Cauca,

Filippinerna 

 Almaguer North, ort, Cagayandalen, Province of Nueva Vizcaya,